Das Reich, le Reich en français, peut faire référence à : 

 la  SS Das Reich, l'une des 38 divisions de la Waffen-SS ;
 Das Reich, un journal hebdomadaire du parti nazi de 1940 à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 Das Reich,  une série française de bande dessinée des années 1990.

Voir aussi